, более известен под сценическим псевдонимом  — японский киноактёр и музыкант.

Биография 
Таданобу Асано родился в районе Хоммоку города Иокогама в семье художника Юкихисы Сато (佐藤 幸 久) и его жены Юнко (顺子), чей отец Уиллард Оверинг, гражданин США, которого Асано никогда не видел. Имеет норвежские и голландские корни через своего деда по материнской линии. Первую роль Таданобу Асано сыграл в 16 лет на телевидении благодаря отцу, который был агентом в актёрском бизнесе. Затем последовали роли в кино, где Таданобу Асано дебютировал в 1990 году в фильме «Плыть вверх по течению».

Прославился Таданобу Асано ролями в фильмах на самурайскую тему, в первую очередь в драме на тему однополой любви «Табу» и в драматическом боевике «Затойчи». В 2007 году сыграл Чингисхана в фильме Сергея Бодрова «Монгол». Помимо работы в кино, занимается также музыкой, первый клип записал ещё в конце 80-х годов.

В 1994 году женился на известной японской певице Чаре. 4 июля 1995 года у них родилась дочь Сумирэ, а 19 декабря 1999 года сын Хими. В июле 2009 года Чара объявила о разводе. Дети остались с матерью.

В августе 2022 года в своих аккаунтах Twitter и Instagram объявил о женитьбе на модели Куруми Наката.

Признание и награды 
В 1997 году был признан самым популярным исполнителем в Японии, в 2004 году — номинирован на премию за лучшее исполнение роли второго плана в фильме «Затойчи». Удостоен приза Upstream как лучший актёр в 2003 году на Венецианском кинофестивале за работу в фильме «Последняя жизнь во вселенной» и «Серебряного Георгия» в 2014 году на Московском кинофестивале за лучшую мужскую роль в ленте «Мой мужчина».

Избранная фильмография 

  — Свет иллюзий
  — Лабиринт снов
  — Любовь и попса (Капитан Ио)
  — Табу (Хёдзо Тасиро)
  — Слова излишни (Асано)
  — Убийца Ичи (Какихара)
  — Расстояние (Саката)
  — Затойчи (ронин Хаттори Генносуке)
  — Vital
  — Манера выживать 5+
  — Такесиз
  — Цветок
  — Монгол (Чингисхан)
  — Тор (Огун)
  — Морской бой (капитан Нагата)
  — Тор 2: Царство тьмы (Огун)
  — 47 ронинов (лорд Кира Ёсинака)
  — Мой мужчина (Дзюнго Кусарино)
  — Паразит
  — Молчание
  — Тор: Рагнарёк (Огун)
  — Аутсайдер
  — Мидуэй (адмирал Ямагути)
  — Мортал Комбат (Лорд Райдэн)

Примечания

Ссылки 
 Таданобу Асано на сайте «Актёры советского и российского кино»

Лауреаты Московского кинофестиваля (Серебряный Георгий)